Впервые Нидерланды приняли участие в Паралимпийских играх в 1960 году. В общей сложности у команды, представляющей Нидерланды на Паралимпийских играх, 702 медали: 264 золотых, 232 серебряных, 206 бронзовых.

Медали

Летние Паралимпийские игры

Зимние Паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Нидерланды на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Нидерланды на Паралимпийских играх